|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2013 vond plaats van 14 tot en met 20 oktober 2013 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Caroline Wozniacki uit Denemarken won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Duitse Annika Beck (die voor het eerst in haar tennisloopbaan in een WTA-finale stond) in twee sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Luxemburg op haar naam te schrijven, nadat zij in 2008 de eindstrijd verloor. Het was haar 21e WTA-titel, de eerste van 2013.

De Belgische Kirsten Flipkens was als vierde geplaatst. Zij kwam niet voorbij de eerste ronde. Haar land­genote Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde. Ironisch genoeg moesten beide Belgische dames de duimen leggen voor dezelfde tegenstandster: de Poolse kwalificante Katarzyna Piter.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Nadja Petrova en Katarina Srebotnik, bereikte de halve finale, waarin zij het hoofd moesten buigen voor Barrois en Thorpe.

Het ongeplaatste Liechtensteins/Belgische duo Stephanie Vogt / Yanina Wickmayer won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Kristina Barrois en Laura Thorpe in twee sets. Het was hun eerste WTA-dubbelspeltitel, zowel gezamen­lijk als afzonderlijk.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Luxemburg 2013
Luxemburg